Lake Helen (Californië), een meer in de Amerikaanse staat Californië
 Lake Helen (Florida), een stad in de Amerikaanse staat Florida
 Lake Helen (Wyoming), een meer in de Amerikaanse staat Wyoming